Cuevas puede referirse a:

Significado 
 Plural de cueva, cavidad natural del terreno;

Divisiones administrativas

en Bolivia 
 Cuevas, localidad del Departamento de flor

en España 
 Cuevas (C.P. 33843), aldea en el concejo de Belmonte, principado de Asturias;
 Cuevas (C.P. 33688), aldea (Felechosa) en el concejo de Aller, principado de Asturias;
 Cuevas (C.P. 33686), aldea (Pelugano) en el concejo de Aller, principado de Asturias;
 Cuevas (C.P. 33116), aldea en el concejo de Quirós, principado de Asturias;
 Cuevas (C.P. 33588) lugar en el concejo de Ribadesella, principado de Asturias
 Cuevas del Molino de las Dos Piedras, localidad del municipio de San Pedro en la provincia de Albacete;
 Aldea de las Cuevas, localidad del municipio de Alcalalí en la provincia de Alicante;
 Cuevas de los Medinas, localidad del municipio de Almería en la provincia de Almería;
 Cuevas de los Úbedas, localidad del municipio de Almería en la provincia de Almería;
 Cuevas del Almanzora, municipio de la provincia de Almería;
 Cuevas del Lino, localidad del municipio de Níjar en la provincia de Almería;
 Cuevas del Valle, municipio de la provincia de Ávila;
 Cuevas de San Clemente, municipio de la provincia de Burgos;
 Cuevas de Amaya, localidad del municipio de Sotresgudo en la provincia de Burgos;
 Las Cuevas, localidad del municipio de Valle de Mena en la provincia de Burgos;
 Cuevas de Velasco, localidad del municipio de Villar y Velasco en la provincia de Cuenca;
 Torrecuevas, localidad del municipio de Almuñécar en la provincia de Granada;
 Cuevas de Luna, localidad del municipio de Benamaurel en la provincia de Granada;

 Cuevas del Negro, localidad del municipio de Benamaurel en la provincia de Granada;
 Cuevas de la Blanca, localidad del municipio de Benamaurel en la provincia de Granada;
 Las Cuevas, localidad del municipio de Huéneja en la provincia de Granada;
 Cuevas del Campo (C.P. 18813), localidad de la provincia de Granada;
 Cuevas Labradas (C.P. 19392), localidad (Corduente) en la provincia de Guadalajara;
 Cuevas Minadas (C.P. 19392), localidad de la provincia de Guadalajara;
 Cuevas de Ambrosio (C.P. 23289), localidad de la provincia de Jaén;
 Villar de Cuevas (C.P. 23006), pedanía en la provincia de Jaén;
 Cuevas de Viñayo (C.P. 24123), localidad del municipio de Carrocera, provincia de León;
 Cuevas del Sil (C.P. 24496), localidad del municipio de Palacios del Sil, provincia de León;
 Cuevas (Valderrey) (C.P. 24395), localidad del municipio de Valderrey, provincia de León;
 Cuevas Bajas (C.P. 29220), localidad de la provincia de Málaga;
 Cuevas de San Marcos (C.P. 29210), municipio de la provincia de Málaga;
 Cuevas del Becerro (C.P. 29470), municipio de la provincia de Málaga;
 Cuevas de Marín (C.P. 30590), localidad de la región de Murcia;
 Cuevas de Reyllo (C.P. 30333), localidad de la región de Murcia;
 Cuevas del Norte (C.P. 30834), localidad de la región de Murcia;
 Cuevas Caídas (C.P. 35369), localidad de la provincia de Las Palmas;
 Cuevas del Guanche (C.P. 35309), localidad de la provincia de Las Palmas;
 Cuevas Negras (C.P. 35217), localidad de la provincia de Las Palmas;
 Cuevas de Provanco (C.P. 40239), municipio en la provincia de Segovia;
 Cuevas Labradas (C.P. 44162), municipio en la provincia de Teruel;
 Cuevas de Almudén (C.P. 44169), municipio en la provincia de Teruel;
 Cuevas de Cañart (C.P. 44562), localidad de la provincia de Teruel;
 Cuevas de Portalrubio (C.P. 44730), localidad de la provincia de Teruel;

Cuevas, Barrio del municipio de Trento de Agusan en la Provincia de Agusan del Sur.

Apellido 
 Cuevas o de las Cuevas, apellidos:

Personajes 
 Alejandro Cuevas (1973-), escritor español;
 Armand de las Cuevas (1968-), ciclista francés;
 Beto Cuevas (1967-), cantante chileno;
 Gabriela Cuevas (1979-), política mexicana;
 José Luis Cuevas (1934-2017), pintor mexicano;
 Juan Cuevas (1988-), futbolista argentino;
 Miguel de las Cuevas (1986-), futbolista español;
 Nelson Cuevas (1980-), futbolista paraguayo;
 Pablo Cuevas (1986-), tenista uruguayo;
 José María Cuevas (1935-2008), Presidente de la CEOE (1984-2007);
 Natalia Cuevas (1966-), humorista chilena;
Pedro Cuevas (1983-),Cantante Guatemalteco;
Tomasa Cuevas (1917-2007), activista antifranquista;
 Virtudes Cuevas Escrivà (1913-2010), resistente de la Segunda Guerra mundial y survivente del campo de Ravensbrück.